La edición 30.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 28 de mayo y el 6 de junio de 1925 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 61 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 34 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  el francés René Lacoste  logrando el primero  de los tres  títulos que obtendría en Roland Garros  al imponerse en la final a su compatriota  Jean Borotra.

En la competición individual femenina la victoria fue para la francesa  Suzanne Lenglen que lograba el quinto de los seis títulos que obtendría en París  al imponerse a la británica  Kitty McKane.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1925